Finalen av Europamästerskapet i fotboll 1996 spelades den 30 juni 1996 på Wembley Stadium i London i England, för att avgöra vem som skulle vinna turneringen. Matchen spelades mellan en av favoriterna till EM-titeln, Tyskland, som besegrat hemmanationen England i semifinalen, och Tjeckien, som gjorde sin första turnering efter den tjeckoslovakiska skilsmässan. Båda lagen hade kvalificerat sig för utslagsfasen från grupp C, ett möte Tyskland vunnit med 2–0.

Tyskland vann finalen med 2–1 efter att Oliver Bierhoff avgjort med ett golden goal i 95:e minuten. Bierhoff hade tidigare utjämnat matchen i minut 73 efter Patrik Bergers straffmål för Tjeckien efter 59 minuter.

Tjeckiens Karel Poborský utsågs till matchens bästa spelare.

Vägen till finalen
Resultaten står i favör till respektive nation.

Matchen

Referenser

Noter

Finalen
Relationer mellan Tjeckien och Tyskland
Fotboll i London
Internationella sportevenemang i London
London under 1900-talet

es:Eurocopa 1996#Final